Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1985 je osemindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 31. januarjem in 10. februarjem 1985 v Bormiu, Italija, v štirih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Italiji
Bormio